Boscaro ist der Familienname von:

 Davide Boscaro (* 2000), italienischer Radrennfahrer
 Pier Francesco Boscaro degli Ambrosi (* 1955), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor